Alain Miéville – hockeista su ghiaccio svizzero
 China Miéville – scrittore, attivista, fumettista, saggista e critico letterario britannico
 Eric Miéville – diplomatico inglese
 George Miéville Simond – tennista britannico
 Yves Miéville – calciatore svizzero